Dirk Schlächter – polistrumentista tedesco
 Elisabeth Baumann-Schlachter – scrittrice svizzera
 Steve Schlachter – ex cestista statunitense naturalizzato israeliano